Rissa kan meerdere betekenissen hebben: 

Rissa (Noorwegen), een gemeente in Noorwegen
Rissa (geslacht), een geslacht van meeuwen.